Werner est un prénom allemand d'origine germanique. Il est devenu un patronyme courant. Sa version scandinave est . Ce nom s'est aussi orthographié Wernher. Les formes françaises, aujourd'hui patronymiques, sont Wargniez, Warniez, Varnier, Vernier, Garnier, etc.

En auvergnat le nom existe sous la forme de Verni.

Prénom

Patronyme 

 Abraham Gottlob Werner (1750-1817), minéralogiste allemand ;
 Alain Werner (1972-), avocat et défenseur des droits de l’homme suisse ;
 Alfred Werner (1866-1919), chimiste suisse ;
 Annette Werner (née en 1966), mathématicienne allemande ;
 Benjamin Werner (1966-), chercheur en informatique ;
 Christian Werner (1892-1932), pilote automobile allemand ;
  (1955-), mathématicien allemand ;
 Dirk Werner (1981-), pilote automobile allemand ;
 Eberhard Werner (1924-2002), peintre allemand ;
 Éric Werner (1940-), philosophe suisse ;
 Eugène et Michel Werner (1859-1905) (1861-1908), fabricants et inventeurs du mot motocyclette en 1897 ;
 Ferdinand Werner (1876-1961), homme politique nazi, président de l'État populaire de Hesse ;
 Frank Werner (1957-), homme politique allemand ;
 Franz Werner (1867-1939), naturaliste autrichien ;
 Götz Werner (1944-2022), chef d'entreprise allemand ;
 Gregor Joseph Werner (1693-1766), compositeur autrichien ;
 
 Ingrid Werner (1935-), chanteuse allemande ;
 Jean-Jacques Werner (1935-2017), chef d'orchestre et compositeur français ;
 Johannes Werner (1468-1522), mathématicien, astronome, astrologue, géographe et cartographe allemand ;
 Joseph Werner (1637-1710), peintre suisse ;
 Jürgen Werner (1935-2002), joueur de football international allemand ;
 Karl Ferdinand Werner (1924-2008), historien allemand ;
 Kenny Werner (1952-), musicien américain ;
 Ludwig Werner (1855-1928), homme politique allemand ;
 Oskar Werner (1922-1984), acteur autrichien ;
 Peter Werner (1947-), réalisateur et producteur américain, frère de Tom Werner ;
 Pierre Werner (1913-2002), ministre luxembourgeois, œuvra en faveur de la Communauté économique européenne (avec le plan Werner) ;
 Sidonie Werner (1860-1932) à Hambourg), cofondatrice de l'Union des femmes juives (JFB), féministe juive hambourgeoise  ; 
 Tatiana Werner (19?-), actrice, scénariste et metteuse en scène française ;
 Timo Werner, (1996-), footballeur international allemand ;
 Tom Werner (1950-), producteur américain, frère de Peter Werner ;
 Ursula Werner (1943-), actrice allemande ;
 Ursula Werner (1964-), écrivaine et avocate américaine d'origine allemande ;
 Wendelin Werner (1968-), mathématicien français, médaille Fields 2006 ;
 Yehudah Leopold Werner (1931-), zoologiste israélien ;
 Zacharias Werner (1768-1823), poète, dramaturge et prédicateur allemand.

Personnage 

 Werner, personnage de bande dessinée créé par Brösel

Toponyme 

 Werner, un cratère d'impact sur la face visible de la Lune.

Appellation dérivée 

 Syndrome de Werner

Bande dessinée 

 Werner, troisième tome de la série de bande dessinée Dent d'ours produite par Yann (scénario) et Alain Henriet (dessin).

Notes et références

Voir aussi 
 Saint Verny ou Vernier

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Patronyme allemand
Patronyme germanique
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme juif